

Patronyme
 Charles de Lordat, (1829-1908), fut un homme politique français.
 Sicard de Lordat fut un architecte du  originaire du comté de Foix qui travailla pour Gaston Fébus.
 Georges Kuhnholtz-Lordat, (1888-1965), fut un ingénieur agronome.

Toponymie
 Lordat est une commune française, située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.
 Le château de Lordat, situé sur la commune française de Lordat, dans le département de l'Ariège.
 La Bastide-de-Lordat est une commune française située dans le département de l'Ariège et la région Midi-Pyrénées.

Homonymie
Homonymie de patronyme 
Homonymie de toponyme